La Plata hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares

Argentina
 La Plata, localidad y cabecera del partido de La Plata de la provincia de Buenos Aires.
 Partido de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
 El Gran La Plata, comprende a los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada.
 Avenida La Plata, avenida de la ciudad de Buenos Aires.
 Avenida La Plata, estación del subte de Buenos Aires;
 Estación La Plata (Roca), cabecera del Ferrocarril Roca en la capital de la provincia de Buenos Aires.
 Estación La Plata (KM 88), antigua terminal de la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata.
 Estación La Plata (Ferrocarril Provincial), antigua terminal del ferrocarril provincial de Buenos Aires.
 Estadio Ciudad de La Plata
 Universidad Nacional de La Plata

Colombia
 La Plata, municipio del departamento de Huila.

Estados Unidos
 Ciudad de La Plata (Maryland) 
 Ciudad de La Plata (Misuri) 
 Condado de La Plata, Colorado.

Venezuela
 La localidad de La Plata (Zulia).

Deporte
 La Plata Fútbol Club, de la ciudad de La Plata.
 La Plata Rugby Club, partido de La Plata.

Además
 Río de la Plata, es un estuario del Cono Sur de América.
 Río La Plata, en Estados Unidos.
 Lago La Plata, en la cordillera de los Andes.
 La plata de Britania, novela de Lindsey Davis.
 La plata como inversión, inversión en dicho metal precioso.
 (1029) La Plata, asteroide.